Brethren Church steht für:

 Church of the Brethren, Kirche in den Vereinigten Staaten
 Nelsonville Brethren Church, Kirchengebäude in Texas

Siehe auch: 
 Evangelical United Brethren Church
 United Brethren Church